Busemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Busemann (1878–1946), Abteilungsdirektor der Fried. Krupp AG
 Andras Busemann, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG
 Bernd Busemann (* 1952), deutscher Politiker (CDU), Präsident des 17. Niedersächsischen Landtags 
 Ernst Busemann (1876–1939), Vorstandsvorsitzender der Degussa AG 1930–1939 
 Frank Busemann (* 1975), deutscher Leichtathlet
 Franz Josef Busemann (* 1947), deutscher Zehnkämpfer und Trainer
 Hans Rudolf Edzard Busemann (* 1922), deutscher Diplomat, Generalkonsul in Italien
 Heinrich Busemann, Freigraf von Medebach 1430-1431 
 Heinrich Busemann (1935–2015), Gründer des Wassereisherstellers Busemann GmbH
 Herbert Busemann (1905–1994), deutsch-US-amerikanischer Mathematiker
 Hertha Luise Busemann, deutsche Autorin
 Karl Josef Georg Busemann (1897–1966), deutscher Journalist
 Libertus Busemann (1851–1944), deutscher Pädagoge und Autor
 Martin Busemann, deutscher Basketballspieler
 Stephan Busemann (* 1957), Professor an der Universität Saarbrücken und Großmeister im Fernschach
 Wilfried Busemann, deutscher Historiker
 Erhard Lucas-Busemann (1937–1993), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Busemann-Funktion
 Busemann-Volumen